Gradsko-kotarska nogometna liga Rijeka, također i pod nazivima Gradsko-kotarsko prvenstvo Rijeke, Kotarsko nogometno prvenstvo Rijeke, Kotarska liga Rijeka je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1964./65.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Pomorac" iz Kostrene.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Podsavezna liga Rijeka 1964./65.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Orfeo Tićac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 63-64  
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 104-105  
 Niko Cvjetković: "SD "Borac" Bakar : 1920-1990.", Bakar, 1990., UDK:796(497.13 Bakar)"1920/1990", str. 190-193     
 kvarnerski.com, RIJEČKI NOGOMET 1955.-1970. (SPORT jučer&danas – 2), objavljeno 13. rujna 2013., pristupljeno 21. prosinca 2019. 
 kvarnerski.com, SAMO NA KVARNERSKOM: NOGOMET RIJEKE i OKOLICE dio 1. (1945-1991), objavljeno 25. srpnja 2013., pristupljeno 1. prosinca 2019. 
 

1964-65 Rijeka-2
Rijeka-2
1964-65 Rijeka